Ратари је насеље у градској општини Обреновац у граду Београду. Према попису из 2011. било је 596 становника.

Демографија 
У насељу Ратари живи 479 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,5 година (38,9 код мушкараца и 44,2 код жена). У насељу има 174 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,47.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Обреновачка насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији